Złoty Chłopiec – nagroda przyznawana od 2003 przez dziennikarzy sportowych, dla najlepszego piłkarza do lat 21 grającego w Europie.

Wybór 
Pierwsza nagroda została ustanowiona przez Włoską gazetę sportową „Tuttosport” w 2003. Obecnie w głosowaniu biorą udział także takie gazety jak: „Bild” (Niemcy), „Blick” (Szwajcaria), „A Bola” (Portugalia), „L’Équipe” (Francja), „France Football” (Francja), „Marca” (Hiszpania), „Mundo Deportivo” (Hiszpania), „Ta Nea” (Grecja), „Sport Express” (Rosja), „De Telegraaf” (Holandia) oraz „The Times” (Wielka Brytania). Do głosowania jest uprawnionych trzydziestu dziennikarzy sportowych z Europy. Każdy z jurorów jest uprawniony do nominacji pięciu zawodników, juror przeznacza 10 punktów dla zawodnika typowanego jako najlepszego, 7 dla kolejnego, 5 dla trzeciego, 3 dla czwartego i 1 punkt dla piątego.

Zwycięzcy

Liczba zwycięzców według państw

Liczba zwycięzców według klubów

Przypisy 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty